Hebrang ist der Familienname folgender Personen: